Dajing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dajing (socken i Kina, Guangxi), 
 Dajing (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Dajing (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar